

Presentación previa 

Los hermanos Sanchai y Sonchat Ratiwatana son los campeones defensores. No pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición

Radu Albot y Farrukh Dustov son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a Egor Gerasimov y Dzmitry Zhyrmont por 6–2, 6–73, [10–7].

Cabeza de serie 

 Dominik Meffert /  Philipp Oswald (Primera ronda, retiro)
 Rameez Junaid /  Frank Moser (Cuartos de final)

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (Primera ronda)
 Mikhail Elgin /  Teimuraz Gabashvili (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kazán 2013